Ćmielów – miasto w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy Ćmielów
 Ćmielów – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim
 Ćmielów –  gromada w roku 1954
 Ćmielów – gromada w latach 1961–1972
 Ćmielów – stacja kolejowa w Ćmielowie, w województwie świętokrzyskim

Zobacz też 
 Gromada Ćmielów, Zakłady Porcelany Ćmielów